Issues – amerykański zespół muzyczny
 Issues – album zespołu Korn